Justin Chon – amerykański aktor
 Agata Chŏn Kyŏng-hyŏb – koreańska męczennica, święta katolicka